Le pif désigne le nez dans le langage familier<ref>[http://www.cnrtl.fr/etymologie/pif  CNRTL - Portail Lexical, pif], 14 décembre 2011</ref> ou argotique. 

 Élevage 
 Un pif ou piffre désigne un mammifère mâle dont un seul testicule est descendu dans le scrotum (voir monorchidie et cryptorchidie).

 Sigle 
 Pacific Islands Forum, en français Forum des îles du Pacifique. 
 Péritonite infectieuse féline, maladie infectieuse des félidés.
 Poste d'inspection frontalier, lieu où les services de contrôles vétérinaires et phytosanitaires inspectent l'état sanitaire des marchandises en provenance des pays-tiers entrant sur le territoire de l'Union européenne.
 Pour InFormation, Pour information dans le cadre de renvoi de courrier électronique
 , type de fichier contenant les informations dont un programme DOS a besoin pour s'exécuter sous Windows.
 Paysage internet français, dérivé du PAF, paysage audiovisuel français.
 Prolactine Inhibitory Factor, autre nom de la dopamine
Parti Indépendantiste Forézien, réclamant un retour au comté de Forez libre et indépendant d'avant 1531. 
Forum international de Pusan

 Surnom 

 Pif, nom de plume utilisé par Henri Maigrot, plus connu sous le nom de plume Henriot.
 Pif, sobriquet pour Pierfrancesco Diliberto, animateur de télévision et radio, écrivain, et réalisateur de cinéma italien.

 Fiction 
 Pif le chien, personnage de bande dessinée pour les jeunes créé par José Cabrero Arnal.
 Titre 

 Pif Gadget'', revue hebdomadaire de bande dessinée (tirant son nom de Pif le chien) ayant connu un énorme succès en France dans les années 1970, republiée de 2004 à 2008 puis de  à , et relancée en .

Notes et références 

Surnom
Homonymie d'acronyme